Rothenburgstraße ist der Name folgender Straßen:

Rothenburgstraße (Berlin)
Rothenburgstraße (Emmenbrücke)
Rothenburgstraße (Eschenbach)
Rothenburgstraße (Hamburg)
Rothenburgstraße (Kelbra)
Rothenburgstraße (Nürnberg)
Rothenburgstraße (Nordhausen)
Rothenburgstraße (Wien)

Siehe auch:
 Rothenburger Straße